Existuje více nositelů příjmení Eloranta:

 Harri Eloranta (* 1963) – finský biatlonista
 Kari Eloranta (* 1956) – finský lední hokejista
 Mikko Eloranta (* 1972) – finský lední hokejista